Stati Uniti d'America
 West Columbia – città della Contea di Lexington, Carolina del Sud
 West Columbia – città della Contea di Brazoria, Texas